Midnight Love (1982), álbum de Marvin Gaye
"Midnight Love" (1997), canção do rapper Snoop Dogg
Midnite Lover (1997), álbum de Shaggy